La nazionale di pallavolo femminile del Ghana è una squadra africana composta dalle migliori giocatrici di pallavolo del Ghana ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Ghana.

Risultati

Campionato africano

Giochi panafricani

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo maschile del Ghana

 
Pallavolo